Астра́ускас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Астраускас, Витаутас Стасевич (1930—2017) — советский государственный и партийный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР (1987—1990).
 Астраускас, Нериюс (род. 1980) — литовский футболист.
 Астраускас, Римантас (род. 1955) — литовский физик и эколог, депутат Сейма Литвы (1990—1992).